Ukraina:
 Trościaniec – miasto w obwodzie sumskim, siedziba rejonu
 Trościaniec – osiedle typu miejskiego w obwodzie winnickim 
 Trościaniec – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, rejon doliński
 Trościaniec – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, rejon śniatyński
 Trościaniec – wieś w obwodzie lwowskim, rejon mikołajowski
 Trościaniec – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejon brzeżański
 Trościaniec Wielki – wieś w obwodzie tarnopolskim, rejon zborowski
 Trościaniec  – wieś w obwodzie wołyńskim, rejon dubieński
 Trościaniec – wieś w obwodzie wołyńskim, rejon kiwercowski